Die SSA Global Windy City Open 2004 fanden vom 1. bis 4. April 2004 in Chicago, Illinois in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2003/04 und war mit 30.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Paul Price, der in diesem Jahr das Viertelfinale erreichte. Nick Matthew besiegte im Endspiel Grégory Gaultier mit 12:15, 15:9, 15:12 und 15:4.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2003/04
2004